defekacja (cukrownictwo) – oczyszczanie soku z buraków cukrowych
 defekacja (medycyna) – wydalanie kału